Le château de Souhey est un édifice érigé au milieu du  sur la commune de Souhey dans le département de la Côte-d'Or, en France

Localisation 
Ce château se situe en rive nord de la RD 9, à l'est du chef-lieu aux limites communales avec Magny-la-Ville.

Historique 
Dès 1370, Souhey possède un « beau et fort chasteau » qui relève en 1461 du duc Philippe le Bon et de Jean Cotier de Flavigny. La conférence des bons royalistes s’y tient en 1589 et il est élevé en marquisat en 1679. Réputé en ruine en 1713, il est reconstruit en 1756 par la famille de Damas de Crux.

Architecture 
Le château, reconstruit au  sur une plate-forme rectangulaire orientée nord-sud et récemment restauré, se distingue par une tour ronde surmontée d'un campanile dont l'intérieur accueille une chapelle. Au centre du grand côté est le logis principal fait face au village. Le côté ouest de la plate-forme qui a gardé ses fossés asséchés présente de part et d'autre du pont dormant deux corps de bâtiments bas flanqués à chaque extrémité d'une tourelle aux angles de la plate-forme. Une ferme datant du  occupe l'extrémité nord-est. Le parc a été rasé en 1923.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 Claude Courtépée (avec Edme Beguillet), Description générale et particulière du duché de Bourgogne, précédée de l'abrégé historique de cette province, 1775, Dijon, imprimerie Frantin, lire en ligne .

Articles connexes 
 Liste des châteaux de la Côte-d'Or
 Château de la Tuilerie (Magny-la-Ville) à proximité

Liens externes 

Souhey
Patrimoine du XVIIIe siècle
Histoire régionale
Auxois